Может означать:

 «Вечерняя звезда» — хоровое произведение Шумана.
 «Вечерняя звезда» — одно из названий планеты Венера.
 «Вечерняя звезда» — фильм Роберта Харлинга 1996 года.
 Геспер в греческой мифологии.
 Паровоз 9F 92220 Evening Star (Вечерняя звезда)

См. также 
 Арвен Ундомиэль (Вечерняя звезда) — персонаж эпоса «Властелин Колец» Джона Рональда Руэла Толкина